

Persone 
 Anders Zorn – pittore svedese
 Fritz Zorn – scrittore svizzero
 Gustav Zorn – pittore austriaco
 Jim Zorn – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 John Zorn – compositore, sassofonista e polistrumentista statunitense
 Karin Zorn – modella austriaca
 Luigi Mattia Zorn – arcivescovo sloveno
 Max August Zorn – matematico tedesco naturalizzato statunitense
 Trischa Zorn – nuotatrice statunitense
 Zachary Zorn – ex nuotatore statunitense

Altro 
 Zorn - fiume francese
 Zorn – film del 1994 diretto da Gunnar Hellström
 Zorn – comunità non incorporata del Texas, USA
 Zorn – gruppo musicale black metal tedesco
 Algebra di Zorn – tipo di algebra
 Lemma di Zorn – lemma matematico
 Villa Zorn – villa del XIX secolo presente a Sesto San Giovanni
 Il commissario Claudius Zorn – serie televisiva tedesca del 2014